Marchand pode se referir a:

 Marchand

Pessoas
 Corinne Marchand
 Gianni Marchand
 Greg Marchand
 Guy Marchand
 Jean-Baptiste Marchand
 Copa Tuto Marchand
 Thierry Marchand
 Gilles Marchand
 Maxime Le Marchand
 Colette Marchand
 Valérie Hould-Marchand
 Pierre Marchand

Desambiguação